En Pologne, Mariantów peut désigner :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Mariantów, un village du powiat de Słupca ;
 Mariantów, un village du powiat de Turek.